Josef Pethö, slovaški hokejist, * 17. april 1964, Slovaška.

Pethö je kariero začel pri klubu HK Dukla Trenčín v češkoslovaški ligi, štiri sezone je bil član kluba HC Slovan Bratislava, od sezone 1995/96 pa je igral v slovenski ligi za kluba HK Triglav Kranj in HK Sportina Bled. V sezone 1996/97 je bil peti strelec liga s šestintridesetimi goli in enainštiridesetimi podajami.

Pregled kariere

|-
| HK Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 40
| 10
| 7
| 17
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 28
| 3
| 6
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 91/92
|
| 37
| 13
| 23
| 36
|
|
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
|
|-
| HC Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 92/93
|
| 35
| 10
| 13
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 93/94
|
| 41
| 18
| 25
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Junkkarit HT Kalajoki
| Finska 2. liga
| 94/95
|
| 41
| 14
| 27
| 41
| -16
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 95/96
|
|
| 20
| 26
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
| 36
| 41
| 77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 98/99
|
|
| 12
| 19
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 222
| bgcolor="#7FFF00" | 136
| bgcolor="#7FFF00" | 187
| bgcolor="#7FFF00" | 322
| bgcolor="#7FFF00" | -16
| bgcolor="#7FFF00" | 88
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
 Seznam slovaških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Slovaški hokejisti
Hokejisti HK Dukla Trenčín
Hokejisti HC Slovan Bratislava
Hokejisti Junkkarit HT Kalajoki
Hokejisti HK Triglav Kranj
Hokejisti HK Bled